Stazione di Milano Bovisa delle Ferrovie dello Stato
 Stazione di Milano Nord Bovisa delle Ferrovie Nord Milano, poi di Ferrovienord